Louis de Rohan può riferirsi a:

Il più celebre fu il cavaliere di Rohan: Louis de Rohan (1635-1674)

Louis de Rohan-Chabot (1652-1727)
Louis II de Rohan-Chabot (1679-1738)
Louis-Marie-Bretagne de Rohan-Chabot (1710-1791)
Louis-Antoine de Rohan-Chabot (1733-1807)
Louis-René-Édouard de Rohan-Guéménée (1734-1803), cardinale, arcivescovo di Strasburgo
Louis Constantin de Rohan (1756-1779), vescovo di Strasburgo
Louis François Auguste de Rohan-Chabot (1788-1833)